Евге́ний Зубарев:
 Зубарев, Евгений Александрович (род. 1960) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Зубарев, Евгений Викторович (род. 1967) — советский и российский футболист.